Israël est un nom propre qui peut désigner :

Peuple 
 Peuple d'Israël

Histoire 
 l'Israël antique, des royaumes du Proche-Orient ancien formés par les Israélites à l'âge du fer ;
 Royaume d'Israël, ou Monarchie unifiée d'Israël et Juda proclamée selon la Bible par les Israélites, après la période des Juges ;
 Royaume d'Israël, ou Royaume du Nord (par opposition au Royaume de Juda), après le précédent.

Politique 
 Grand Israël, notion mal définie faisant référence aux territoires palestinien revendiqués par certains commentateurs et groupes politiques pour constituer Israël.

Judaïsme 
 Israël, dans la Bible, désigne successivement Jacob, puis sa descendance (peuple d'Israël tribus d'Israël). In fine, Israël désigne dans la Bible les Juifs ;
 les Enfants d'Israël qui désigne les Israélites ;
 les  Fils d'Israël et Filles d'Israël qui désignent les hommes et les femmes du peuple juif vivant illégalement en Palestine mandataire ;
 la Terre d'Israël (« Eretz Yisrael »), région qui regroupe les anciens royaume d'Israël et de Juda ;
 Israël, dans le judaïsme, désigne également  tout membre juif de la communauté religieuse, qui n'a ni le statut de Cohen, ni le statut de Lévi.

Christianisme 
 Israël (), chanoine honoré au Dorat dans le diocèse de Limoges, dont saint Théobald fut disciple ; saint catholique fêté le 12 décembre selon le martyrologe romain.

Toponyme 

 Israël, un État situé sur la côte orientale de la mer Méditerranée au Proche-Orient ;
 Bani Israël, un village du Sénégal.

Prénom 
 Israël est un prénom masculin, fêté le 12 décembre ;
 
 Israel Asper, magnat des médias canadien ;
 Israel ben Eliezer, rabbin fondateur du hassidisme ;
 Israel Joseph Benjamin, voyageur juif roumain ;
 Israel Kamakawiwoʻole, musicien et chanteur hawaïen.

Patronyme 
Israël est un nom de famille notamment porté par :

ordre alphabétique
 Al Israel (1935-2011), acteur américain ;
 Amaelle Landais-Israël (1977-), climatologue et glaciologue française ;
 Gérard Israël (1928-2018), philosophe français des religions ;
 Lucien Israël (1925-1996), psychiatre et psychanalyste français ;
 Lucien Israël (1926-2017), médecin cancérologue français ;
 Michel Israël (1949-), acteur et producteur belge ;
 Rinus Israël (1942-), footballeur néerlandais ;
 Stéphane Israël (1971-), haut fonctionnaire français.

Pseudonyme 
 Nissim Israël, vrai nom d'Olivier Strelli, couturier belge.

Titres d’œuvres 

 Israël est aussi une des chansons les plus connues du groupe Siouxsie and the Banshees ;
 Israël en Égypte (Israel in Egypt) - HWV 54 - est un oratorio en trois parties composé par Händel.

Groupes de musique 
 Israel Vibration est un groupe de reggae jamaïcain ;
 Twelve Tribes of Israel est un mouvement rasta jamaïcain.

Divers 
 Israel Chemicals est une entreprise israélienne ;
 Miss Israël.

Références 

Prénom masculin
Patronyme français
Patronyme belge
Patronyme néerlandais